Колонија лас Брисас има више значења:

 Колонија лас Брисас (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија лас Брисас (Тултепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија лас Брисас (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику